«Antonio Basagoiti» - conjunto del nombre propio Antonio y el apellido Basagoiti - puede referirse a:

Personajes 
 Antonio Basagoiti Arteta (1848-1933), empresario y banquero español;
 Antonio Basagoiti García-Tuñón (1942-), empresario y banquero español;
 Antonio Basagoiti Pastor (1969-), político español del Partido Popular del País Vasco, hijo del anterior.